Les Cignani sont une famille d'artistes italiens baroques dont les membres sont :
 Carlo Cignani (1628 -  1719)
 Son fils Felice Cignani (1660-1724)
 son neveu Paolo Cignani (1709-1764)